Blaas ist der Familienname folgender Personen:

 August Blaas (1829–1900), deutscher Politiker, Bürgermeister von Heide
 Dietmar Blaas, deutscher Diplomat
 Erna Blaas (1895–1990), österreichische Lyrikerin und Pädagogin
 Eugene de Blaas (1843–1931), italienischer Maler
 Florian Blaas (1828–1906), österreichischer Jurist und Maler
 Franz Blaas (* 1955), österreichischer Zeichner 
 Franz Sales Blaas (1817–1888), Prälat von Wilten
 Josef Blaas (1851–1936), österreichischer Geologe und Maler 
 Julius von Blaas (1845–1922), österreichischer Maler
 Julius von Blaas der Jüngere (1888–1934), italienisch-US-amerikanischer Maler
 Karl von Blaas (1815–1894), österreichischer Maler
 Karl Theodor von Blaas (1886–1960), österreichischer Maler
 Richard Blaas (1913–2004), österreichischer Historiker und Archivar
 Walter Blaas (* 1959), italienischer Politiker aus Südtirol

Siehe auch:
 Blas (Begriffsklärung)
 Plaas